Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2018 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Comme à Roland-Garros, au Queen's et à Eastbourne, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Jack Sock. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que douze tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018.

Les tenants du titre et numéros 2 mondiaux Łukasz Kubot et Marcelo Melo sont battus dès le deuxième tour par Jonathan Erlich et Marcin Matkowski. Même désillusion pour les finalistes sortants et leader du classement Oliver Marach et Mate Pavić, éliminés par Federico Delbonis et Miguel Ángel Reyes-Varela alors qu'ils menaient 2 sets à 0.

Marcelo Arévalo et Hans Podlipnik-Castillo font sensation au premier tour en battant Jay Clarke et Cameron Norrie après un marathon de  qui s'est déroulé sur 3 jours, remporté 22-20 dans la cinquième manche.

Divij Sharan et Artem Sitak atteignent pour la première fois de leur carrière les quarts de finale d'un Majeur. Ils sont d'ailleurs des miraculés puisqu'ils étaient menés 2 sets à 0 au deuxième tour et en huitième de finale avant de renverser la situation et s'imposer en 5 sets. Joe Salisbury, qui fait équipe avec Frederik Nielsen, se hisse, quant à lui, pour la première fois en demi-finale d'un Grand Chelem.

En se qualifiant pour les demi-finales, Mike Bryan est assuré de retrouver la place de numéro 1 mondial, qu'il avait occupé pour la dernière fois en .

Lauréats 
En double messieurs, Mike Bryan et Jack Sock remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Rajeev Ram. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. C'est également le  trophée que Mike Bryan soulève sans son frère Bob, blessé à la hanche, le premier en Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Wimbledon Double messieurs
Tournoi de Wimbledon 2018